Ibrahima Cissé (28 februari 1994) is een Belgische voetballer van Guineese afkomst. Hij staat sinds juli 2017 onder contract bij Fulham FC. Hij kan als vleugelverdediger en als middenvelder spelen.

Carrière
Cissé, een rechtermiddenvelder, voetbalde bij Euro Youth Liège toen hij ontdekt werd door Standard Luik. De jonge Belg maakte in mei 2005 de overstap naar de Rouches en werkte zich via de jeugdreeksen op naar het eerste elftal. In het seizoen 2011/12 maakte hij al regelmatig deel uit van de A-kern, maar pas in juli 2012 maakte hij zijn officieel debuut voor Standard. Cissé mocht op de eerste speeldag, door de schorsing van Réginal Goreux en de blessure van Daniel Opare, starten als rechtsachter.

Interlandcarrière
Cissé speelde tot de U21 voor België, maar maakte in maart 2018 de overstap naar het Guinese elftal.

Statistieken

Belgisch voetballer
Guinees voetballer